Aurelio Mosquera Narváez – politico ecuadoriano
 Francisco Miguel Narváez – ex calciatore spagnolo
 Jhonatan Narváez – ciclista su strada ecuadoriano
 John Narváez – calciatore ecuadoriano
 José María Narváez – ufficiale navale, esploratore e navigatore spagnolo
 Juan Narváez – calciatore colombiano
 Manuel Narváez – ex cestista portoricano
 Omar Andrés Narváez – ex pugile argentino
 Orlando Narváez – ex calciatore ecuadoriano
 Ramón María Narváez – nobile, generale e politico spagnolo
 Zoilamérica Narváez – politica e attivista nicaraguense

Pagine correlate
 De Narváez